Маринешти има више значења:

 Маринешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Маринешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији